

Акжарминський сільський округ — адміністративна одиниця, Кизилординська міська адміністрація, Кизилординська область
 Акжарминський сільський округ — адміністративна одиниця, Сирдар'їнський район, Кизилординська область

Див. також 
 Акжарма